Duhé est un nom de famille notamment porté par :

 Lawrence Duhé (1887-1961), clarinettiste et chef d'orchestre de jazz américain ;

 John Malcolm Duhé, Jr. (1933-), juge américain, membre de la cour d'appel des États-Unis de la cinquième circonscription ;

 A. J. Duhe (1955-), joueur de football américain ;

 Elley Duhé (1992-), chanteuse et compositrice américaine.

Patronyme français